Poor peut faire référence à : 

 Harold Vincent Poor (né en 1951), ingénieur en électricité et professeur en ingénierie américain.
  (1812-1905), analyste financier américain et fondateur de Standard & Poor's.
 (1844–1915), banquier américain, fils du précédent.
 Henry Varnum Poor (peintre) (1888–1970), peintre américain.

poor signifie pauvre en anglais : 
 Poor Laws, ensemble de lois successives adoptées par le Parlement britannique se réfèrant à l'allocation d'une aide financière pour les plus pauvres, en vigueur en Angleterre et dans le reste du Royaume-Uni entre le  et le .
 New Poor Law, texte de loi britannique de 1834 modifiant l'ancienne loi d'assistance aux pauvres.
 Poor Richard , almanachs de Benjamin Franklin.
 Willy and the Poor Boys, album du groupe Creedence Clearwater Revival sorti en 1969.
 Poor Cinderella, dessin animé américain sorti en 1934.
 Lifestylez ov da Poor & Dangerous, album de Big L sorti en 1995.
 Poor Papa, court métrage de la série Oswald le lapin chanceux, produit par les studios Disney, réalisé en 1927.
 Poor Boy's Game, film canadien sorti en 2006.